El Santa Anita Derby es una carrera de caballos pura sangre estadounidense de grado 1 para caballos (machos y hembras) de tres años que se celebra cada abril en Santa Anita Park en Arcadia, California, actualmente se ejecuta a una distancia de 1 1/8 millas en la tierra y lleva una bolsa de $ 1 millón, es una de las últimas carreras de preparación en el Road to the Kentucky Derby oficial.

Historia 
Inaugurado en 1935, el Santa Anita Derby ha sido durante mucho tiempo considerado el trampolín más importante de la Costa Oeste para el Derby de Kentucky. Desde 2013, ha sido parte del Road to the Kentucky Derby oficial, ofreciendo al ganador 100 puntos y asegurando así un puesto en la puerta de salida. Desde su creación, diez ganadores del Derby de Santa Anita han ganado el Derby de Kentucky (mostrado en negrita en la sección de ganadores a continuación), además de siete caballos que perdieron en Santa Anita y triunfaron en Kentucky. En 1988, Winning Colors se convirtió en la primera y hasta la fecha única potra en ganar ambos Derbies. Los ganadores del Santa Anita Derby también han tenido éxito en otras carreras de la Triple Corona, con Affirmed barriendo la serie en 1978.

Ahora corre a una distancia de 1 1/8 millas (9 Furlongs), durante los primeros tres años se corrió a 1 1/16 millas, y a 1 1/4 millas en 1947. Hasta 2008, la carrera se había realizado sobre una superficie de tierra natural, la carrera ha sido disputada en las superficies artificiales Cushion Track (2008) y Pro-Ride (2009 y 2010), en 2011, la carrera volvió a la suciedad.

En 1938, Stagecoach se convirtió en el único potro en ganar tanto el Santa Anita Derby como el Santa Anita Handicap en el mismo año, derrotando finalmente Caballo del Año Seabiscuit en este último.

Las carreras de preparación para el Santa Anita Derby incluyen San Rafael Stakes, San Miguel Stakes, Sham Stakes, San Vicente Stakes, San Pedro Stakes, Robert B. Lewis Stakes y San Felipe Stakes, todas administradas en Santa Anita Park. The Sham, Robert Lewis y San Felipe también están en camino al Kentucky Derby.

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, no hubo carreras celebradas entre 1942 y 1944.

Recordes 
 A los 17 años, Pat Valenzuela se convirtió en el jockey más joven en ganar el Derby de Santa Anita cuando condujo al Codex a la victoria en la carrera de 1980.
 En 2000, Jenine Sahadi se convirtió en la primera entrenadora en ganar el Santa Anita Derby.
 En 2005, Jeff Mullins se convirtió en el primer entrenador en ganar tres ediciones consecutivas del Santa Anita Derby.

Recordes de la velocidad:

Tres caballos comparten el récord del tiempo ganador más rápido de 1:47 flat:
 Lucky Debonair (1965)
 Sham (1973)
 Indian Charlie (1998)

La mayoría de las victorias de un propietario:
 3 - Rex C. Ellsworth

La mayoría de las victorias por un jockey:
 9 - Gary Stevens

La mayoría de las victorias por un entrenador:
 8 - Bob Baffert (1996, 1998, 1999, 2001, 2009, 2011, 2015, 2018)

Ganadores del Santa Anita Derby desde 1935 

† Indica potra

Negrita indica ganador del Kentucky Derby

Enlaces externos 
 Diez cosas que debes saber sobre el Santa Anita Derby en Hello Race Fans

Referencias 

Hípica en Estados Unidos